Schnackenhof ist der Ortsname von

 Schnackenhof (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schnackenhof (Röthenbach a.d. Pegnitz), Ortsteil der Stadt Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schnackenhof (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern